Муратов, Владимир:
 Муратов, Владимир Александрович (1865—1916) — русский невропатолог, профессор.
 Муратов, Владимир Алексеевич (1905—19??) — советский депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Муратов, Владимир Дмитриевич (1847—1910) — генерал-лейтенант.
 Муратов, Владимир Иванович (род. 1936) — советский и украинский физик, педагог, лауреат Государственной премии Украины.
 Муратов, Владимир Сергеевич (1929—2005) — советский и российский художник.